Rajd Hiszpanii 2014 (50. Rally RACC Catalunya) – Rajd Hiszpanii rozgrywany w Hiszpanii od 23 do 26 października 2014 roku. Będzie dwunastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd będzie rozgrywany na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Jego bazą będzie miasto Salou.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS17

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 12 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2014
Hiszpania
2014 w Hiszpanii